Сарразак — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сарразак — коммуна во Франции, департамент Ло